NIMA is een afkorting van:
 Nederlands Instituut voor Marketing
 National Imagery and Mapping Agency, vroegere naam van de National Geospatial-Intelligence Agency, een onderdeel van de defensie van de VS
 Nashville Independent Music Awards